Сан-Педро-дель-Валье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,67 км². Население — 147 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки